Турбуря () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Турбуря () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративний центр комуни Турбуря.
 Турбуря () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Корбень.
 Турбуря () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Гредіштя.